Алексей Викторович Амелин (род. 1965) — советский и российский хоккеист-защитник.

Биография 
Родился 11 июля 1965 года в Москве. Воспитанник школы местного «Динамо».

Выступал за клубы «Кренгольм» (Нарва), «Буран» (Воронеж), «Динамо» (Харьков, 1984—1986), СКА МВО (Калинин, 1985/1986), «Ижсталь» (Ижевск, 1986—1988), «Крылья Советов» (Москва, 1998/1999) и дольше всего (13 сезонов) за «Торпедо»/«Локомотив» (Ярославль, 1988—2002).

В составе ярославского клуба стал двукратным чемпионом России (1997, 2002) и двукратным бронзовым призёром (1998, 1999), участником финального турнира Евролиги (1998). По итогам сезона 2001/2002 признан «Лучшим играющим ветераном Суперлиги». Член клуба Вячеслава Фетисова. Мастер спорта.

Живёт в Москве. Женат, сын Дмитрий.

Статистика

Ссылки 
 
 
 Alexei Amelin — статистика на eurohockey.com 
 Алексей Амелин. ХК «Локомотив»

Хоккейные защитники
Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «Динамо» Харьков
Игроки ХК СКА МВО
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль